Smolensk 
 Smolensk
 Diocesi di Smolensk
 Oblast' di Smolensk
 Voivodato di Smoleńsk
 3213 Smolensk, asteroide della fascia principale
 Governatorato di Smolensk
 Guerra di Smolensk
 K-410 Smolensk
 Principato di Smolensk

Pagine correlate 

 Assedio di Smolensk
 Battaglia di Smolensk
 Smolenskij
 Smolenskaja